Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2014 nastoupilo dvacet osm hráček. Z kvalifikace postoupila čtveřice tenistek po výhrách ve třech kolech. Obhájkyní titulu byla rumunská světová trojka Simona Halepová, jež do turnaje nezasáhla.

Soutěž dvouhry ovládla šestá nasazená domácí tenistka Anastasija Pavljučenkovová, která ve finále porazila nenasazenou Irinu-Camelii Beguovou z Rumunska ve třech setech 6–4, 5–7 a 6–1. Na okruhu WTA Tour si tak připsala sedmý titul kariéry, druhý v probíhající sezóně, když předtím triumfovala na pařížském Open GDF Suez a premiérový na Kremlin Cupu.

V následné pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 20. října 2014 se Ruska posunula o pět míst dopředu na 25. pozici. Finalistka Beguová se ve světovém žebříčku posunula na 42. místo.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.
  Dominika Cibulková (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Flavia Pennettaová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (semifinále)
  Světlana Kuzněcovová (čtvrtfinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (vítězka)
  Karolína Plíšková (1. kolo)
  Caroline Garciaová (1. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Dolní polovina 

 Kvalifikantky 

 Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikantka 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Kvalifikační kolo

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Lesja Curenková
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2='6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Akgul Amanmuradovová
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Jekatěrina Jašinová
| RD1-score3-1=2
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4=

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2014
WTA Tour 2014